FLOA est une banque en ligne. Créée en 2001 par le groupe Casino, sous le nom de Banque Casino, elle change d’identité en 2020 et devient FLOA Bank. FLOA Bank propose plusieurs services de financement et de paiement destinés aux particuliers et aux professionnels de l’e-commerce. Le groupe est implanté en France ainsi qu'à l'étranger, en Espagne et en Belgique. Début 2022, FLOA rejoint le 1er groupe bancaire européen BNP Paribas.

Histoire 

Le Groupe Casino crée Banque Casino et dix ans plus tard Crédit Mutuel-CIC devient actionnaire pour la moitié des parts. Banque Casino déploie en 2018 une solution de paiement en plusieurs fois et scelle un partenariat avec la fintech Lydia. Deux ans plus tard, Banque Casino devient FLOA. En 2021 le groupe BNP Paribas achète FLOA Bank.

Activité 
FLOA propose des crédits et des assurances destinés aux particuliers. Elle a également développé une solution de paiement web et mobile, FLOA Pay, destiné aux partenaires marchands. Parmi ses partenaires figurent des entreprises tels que Cdiscount, MisterFly, Oscaro, Pierre et Vacances. Le groupe est précurseur des solutions de paiement fractionné et un des leaders en Europe avec trois millions de clients.
FLOA emploie 215 collaborateurs (2018) principalement à Bordeaux et à Chauray (Niort) mais également à Saint-Etienne et Paris.

Notes et références 

Banque ayant son siège en France
Entreprise fondée en 2001
Banque en ligne